Kommunerna i provinsen Santa Cruz de Tenerife är 54 st. Provinsen hör till den autonoma regionen Kanarieöarna, Spanien.

Provinskod: 38.

Referenser 

Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009

Se även 
 Kommuner på Kanarieöarna
 Spaniens kommuner

Spaniens kommuner
Kanarieöarna